Блумберг се може односити на:
 Блумберг (град), град у Немачкој
 -{Bloomberg}-, америчко предузеће